Филостефан — древнегреческое имя. Известные носители:

 Филостефан Киренский — древнегреческий историк, III в. до н. э.
 Филостефан (комедиограф) — древнегреческий комедиограф.
 Филостефан Мантинейский — древнегреческий поэт, гимнограф.
 Филостефан (стратег) — древнегреческий полководец, стратег Птолемея I.